Великая Черниговка — название населённых пунктов на Украине:
 Великая Черниговка — село в Овручском районе Житомирской области.
 Великая Черниговка — село в Станично-Луганском районе Луганской области.

См. также 
 Большая Черниговка